Phùng Xá (Mỹ Đức, Hanoi), een xã in district Mỹ Đức, provincie Hanoi.
 Phùng Xá (Thạch Thất, Hanoi), een xã in district Thạch Thất, provincie Hanoi.
 Phùng Xá (Phú Thọ), een xã in district Cẩm Khê, provincie Phú Thọ.